Frat House Cream é um filme adulto voltado para o público gay lançado em 2013 pela NakedSword. Tendo sido dirigido por Mr. Pam e produzido por Tim Valenti, o filme foi o maior vencedor do Grabby Awards, uma das maiores premiações do gênero, tendo vencido nas categorias de Melhor Filme,  Melhor Ator Iniciante (Shawn Wolfe), e Melhor Diretor (Mr. Pam).

Elenco 
Hunter Page
Shawn Wolfe
Connor Maguire
Ray Han
Doug Acre
Lucas Knight
Marco Russo
Johnny Torque

Filmes pornográficos gays